Jonathan Dayton est :
 Jonathan Dayton (1760-1824), un homme politique américain
 Jonathan Dayton (1957-), un réalisateur américain